Die Trofeo Concello De Santiago 2009 fanden vom 9. bis 14. November 2009 in Santiago de Compostela, Spanien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 41.000 US-Dollar dotiert.
 
Vorjahressieger war Borja Golán, der nicht erneut antrat. Das Finale gewann Peter Barker gegen Adrian Grant mit 11:9, 11:7, 9:11 und 11:9. Dies war Barkers 14. Titelgewinn auf der World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Carlos Cornes einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2009/10
Squashturnier in Santiago de Compostela